Esistono più comuni francesi con questo nome

Vaulx – Passo di Calais
Vaulx – Alta Savoia